

Géographie 
 Le Pays thouarsais se situe au nord du département des Deux-Sèvres dans la région Poitou-Charentes.

Composition 
Le Pays thouarsais était un syndicat qui comprenait trois communautés de communes :
 la communauté de communes du Thouarsais (18 communes) ;
 la communauté de communes de l'Argentonnais (16 communes) ;
 la communauté de communes du Saint-Varentais (9 communes).

Il a été dissout le  à la suite de l'élargissement des compétences de la Communauté de communes du Thouarsais.

Compétences 
 Environnement et valorisation des déchets.
 Aménagement durable du territoire.
 Promotion touristique.
 Communication d'intérêt Pays.
 Transports scolaires et soutien aux classes de découvertes.

Articles connexes 
 Thouars
 Toarcien

Liens externes 
  Le portail du Pays thouarsais.
  L'office de tourisme du Pays Thouarsais.
  Le club des entreprises.

Thouarsais